V soubojích 27. ročníku 2. české futsalové ligy 2020/21 se utká v základní části 19 týmů ve svou skupinách. Ve skupině Východ se utká 8 týmů, ve skupině Západ týmů 11. Obě skupiny se hrají dvoukolově, vítězové skupin získají právo na postup do 1. ligy.

Skupina Západ

Ligová tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ

Ligová tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

2020/21
Futsal v roce 2020
Fotbal v Česku v roce 2020
Futsal v roce 2021
Fotbal v Česku v roce 2021